Balk kan syfta på:

 Balk – avlånga konstruktionselement som främst bär last vinkelrätt mot sin längdutsträckning
 Balkteori – en gren av hållfasthetsläran
 Balk (heraldik) – ett fälte från övre vänstra (heraldisk höger) till nedre högra (heraldisk vänster) hörnet av en vapensköld
 Balk (juridik) – delarna av landskapslagarna, av de allmänna landslagarna samt av 1734 års lag i svenska och finska rätten
 Balk (baseboll) – en term i baseboll

Geografi 
 Balk, England – en civil parish i North Yorkshire, England
 Balk Dere – ett vattendrag i Bulgarien

Personer 
 Bero Balk (–1412), biskop i Åbo 1385-1412
 Fairuza Balk (1974–), en amerikansk filmskådespelare
 Hermann Balk (–1939), Tyska ordens förste landsmästare över Preussen och Livland
 Nicolaus Balk (~154051611), en svensk präst och översättare

Se även 
 Balkh